Ana García puede referirse a:

 Ana Á. García (1951-), actriz española.
 Ana García Lozano (1964-), periodista española.
 Ana García Obregón (1955-), actriz española.
 Ana García-Siñeriz (1965-), periodista española.